Sadist — прогрессивная дэт метал-группа из Генуи, Италия, образованная в 1991 году. Группа распалась в 2000 году после релиза альбома Lego, но в 2005 году участники снова объединились и выпустили альбом Sadist в 2007 году. Они широко использовали гитарные и клавишные соло. Также в их музыке ощущается влияние восточной музыки.

Состав

Текущий состав 
 Trevor Nadir — гроулинг, доп.скриминг (1996—2000, 2005−наст.время)

 Tommy Talamanca — гитара, клавишные, клавишные соло, пианино, акустическая гитара, уд, сантур, эффекты, автор песен (1990−2001, 2005−наст.время)

Andy Marchini — бас-гитара и безладовая бас-гитара (1996—2001, 2005−наст.время), вокал (1991-1994)

 Alessio Spallarossa — ударные (1999—2001, 2005−наст.время)

Бывшие участники 
 Sibylle Colin-Tocquaine — вокал (1990—1991)
 Fabio Bocchiddi — вокал (1991—1992, 2000—2001)
 Zanna — вокал (1995—1996)
 Chicco Parisi — бас—гитара (1995—1996)
 Peso — ударные (1990—1996)
 Oinos — ударные (1997—1999)

Дискография

Студийные альбомы 
 Above the Light (1993)
 Tribe (1996)
 Crust (1997)
 Lego (2000)
 Sadist (2007)
 Season In Silence (2010)
 Hyaena (2015)
 Spellbound (2018)
 Firescorched (2022)

Мини-альбомы 
 Black Screams (1991) (мини-альбом)

Видеография 
 «Sometimes They Come Back» (1993)
 «Tribe» (1996)
 «'Fools' and Dolts» (1998)
 «Tearing Away» (2007)
 «One Thousand Memories» (2007)
 «The Lonely Mountain» (2015)
 «Den Siste Kamp» Ft. GnuQuartet (2017)

Ссылки 
 Sadist official FanClub

Дэт-метал-группы Италии
Квартеты
Исполнители Season of Mist